Натуральне число 421
 421 рік до нашої ери
 421 рік нашої ери